Классические велогонки — самые престижные однодневные профессиональные шоссейные велогонки в международном календаре. Большинство классических однодневок появились в конце 19 — начале XX века и проводятся в Западной Европе. Классики имеют устоявшийся международный календарь и обычно проводятся в одно и то же время каждый год. Второстепенные однодневные велогонки, также имеющие многолетнюю историю, часто называются полуклассиками.

В течение сезонов 2005—2007 годов классические однодневки входили в UCI ProTour проводимый Международным союзом велосипедистов (UCI). С 2008 года большая часть классических однодневок и все гранд-туры вышли из UCI ProTour из-за споров между UCI и организаторами гранд-туров (главный из которых ASO — организатор Tour de France).

Известные классики 
La Primavera
  Милан — Сан-Ремо

Северные 
  Тур Фландрии
  Гент — Вевельгем
  Париж — Рубе

Арденские 
  Амстел Голд Рейс
  Флеш Валонь
  Льеж — Бастонь — Льеж

Северные и Арденские классики вместе составляют Весенние классики, которые проводятся в апреле.

Осенние классики 
  Классика Сан-Себастьяна
   Париж — Брюссель
  Париж — Тур
  Джиро ди Ломбардия

Монументальные классики 
Самыми престижными классическими гонками являются 5 так называемых «монументальных», каждая из которых появилась ещё до Первой мировой войны. Лишь 3 гонщика выигрывали все монументальные классики, причём все трое — бельгийцы, на родине которых проводятся две из этих гонок: 19 раз — Эдди Меркс; 11 — Роже де Вламинк; 8 — Рик ван Лой. Кроме первых двух чаще Лоя в этих гонках побеждали также Костанте Джирарденго, Фаусто Коппи и Шон Келли, все по 9 раз.
  Милан — Сан-Ремо (с 1907 года, проводится в середине марта)
  Тур Фландрии (с 1913 года, начало апреля)
  Париж — Рубе (с 1896 года, начало апреля)
  Льеж — Бастонь — Льеж (с 1892 года, конец апреля)
  Джиро ди Ломбардия (с 1905 года, середина октября)

Жирным выделено рекордное количество побед в гонке.

Курсивом выделены гонщики, продолжающие выступления.

См. также 
 Список шоссейных велогонок

Велогонки